La Coupe du Monténégro de football est une compétition annuelle de football disputée entre clubs monténégrins. 

Cette compétition, actuellement connue sous le nom de Crnogorski fudbalski kup, a été créée en 2006.

Histoire

Palmarès

Vainqueurs

Bilan

Statistiques 

 Plus grand nombre de victoires consécutives  : FK Budućnost Podgorica (3)
 Plus grand nombre de participations à une finale : FK Budućnost Podgorica (7)  
 Victoire la plus large en finale : 4 buts d'écart en 2019

Notes et références 

Compétition de football au Monténégro
Monténégro